Пойкила может означать:

 Пойкила (гора) — гора.
 Пойкила или Расписная стоя — портик в Афинах.
 Пойкил — финикиянин, отец .

См. также 
 Перикола (оперетта)
 Структуры магматических пород